Furmanov ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek osebnosti (rusko Фу́рманов).

 Dimitrij Andrejevič Furmanov (1891—1926), ruski pisatelj in politik.

Kraji 

 Furmanov, mesto v Rusiji v Ivanovski oblasti, med letoma 1918 in 1941 imenovano Sereda.

Judovski priimki